Maria Chiara Acciarini, politica italiana
 Tideo Acciarini, umanista italiano

Pagine correlate 
 Acciarino

Altri progetti